Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Christopher Kas che hanno battuto in finale Máximo González e Sergio Roitman 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Lovro Zovko (semifinali)
 Máximo González /  Sergio Roitman (finale)

 Marcos Daniel /  André Ghem (primo turno)
 Tomas Behrend /  Christopher Kas (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2006